Agracio puede referirse a:
El nombre común de la planta Berberis vulgaris;
El nombre común de la planta Phillyrea latifolia.